Бухенау () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бухенау, Франц (1831—1906) — немецкий ботаник и фитогеограф.
 Бухенау, Генрих-Герман (1862—1931) — немецкий нумизмат.